W medycynie jako objaw Hoovera określa się dwa różne objawy opisane przez Charlesa Franklina Hoovera:
 objaw Hoovera (pulmonologiczny)
 objaw Hoovera (neurologiczny)